

Більшовистське сільське поселення — сільське поселення, Ононський район, Забайкальський край
 Більшовистське сільське поселення — сільське поселення, Сунський район, Кіровська область